Mourning Becomes Electra ist der Titel folgender Werke:

 Originaltitel des Theaterstücks Trauer muss Elektra tragen (1937) von Eugene O’Neill
 Mourning Becomes Electra (Film), Verfilmung des Theaterstücks von Dudley Nichols aus dem Jahr 1947
 Mourning Becomes Electra (Oper), Oper von Marvin David Levy nach dem Theaterstück